Такач — фамилия. Известные носители:

 Такач, Боги (род. 1983) — венгерский поэт, писатель, психолингвист, редактор и переводчик.
 Такач, Габор (род. 1959) — венгерский гребец-каноист.
 Такач, Енё (1902—2005) — австрийский пианист, композитор, музыкальный педагог венгерского происхождения.
 Такач, Йожеф (1890—1944) — венгерский врач, эсперантист, коллекционер.
 Такач, Йожеф (1904—1983) — венгерский футболист, трёхкратный чемпион Венгрии в составе клуба «Ференцварош».
 Такач, Карой (1910—1976) — венгерский стрелок, чемпион Олимпийских игр 1948 и 1952 годов.
 Такач, Ладислав (род. 1996) — чешский футболист, защитник.
 Такач, Миклош (1906—1967) — венгерский лесовод и социал-демократический политик.
 Такач, Силвестер (род. 1940) — югославский футболист, олимпийский чемпион 1960 года.
 Такач, Тибор (род. 1954) — венгерский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.
 Такач, Шандор (1893—1932) — венгерский шахматист.